Бе́лое — топоним в странах бывшего СССР:

Населённые пункты

Белоруссия 
Витебская область
 Белое — деревня в Бешенковичском районе.
 Белое — деревня в Поставском районе.
 Белое — деревня в Ушачском районе.
 Белое — до 1975 года название поселка Азино в Полоцком районе.

Гомельская область
 Белое — деревня в Житковичском районе.

Гродненская область
 Белое — деревня в Гродненском районе.

Минская область
 Белое — деревня в Борисовском районе.
 Белое — деревня в Крупском районе.
 Белое — деревня в Логойском районе.
 Белое — деревня в Пуховичском районе.

Казахстан 
 Белое — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Белое — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Белое — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 1985 году.
 Белое — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Белое — прежнее, до 16 октября 2009 года, название аула Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области

Россия 
Адыгея
 Белое — село, Красногвардейский район.

Алтайский край
 Белое — село в Алтайском районе.
 Белое — село в Троицком районе.

Архангельская область
 Белое — деревня, Приморский район.
 Белое — село, Шенкурский район.

Вологодская область
 Белое — деревня в Вологодском районе, Майское сельское поселение.
 Белое — деревня в Вологодском районе, Спасское сельское поселение.
 Белое — деревня в Вологодском районе, Старосельское сельское поселение.
 Белое — деревня в Шекснинском районе.

Курганская область
 Белое — деревня в Далматовском районе.
 Белое — деревня в Куртамышском районе.
 Белое — деревня в Мокроусовском районе, упразднена в 2001 году.

Курская область
 Белое — село в Золотухинском районе.
 Белое — село в Обоянском районе.

Ленинградская область
 Белое — деревня, Волховский район.
 Белое — деревня, Лужский район.

Нижегородская область
 Белое — село в Чкаловском районе.

Новгородская область
 Белое — до 1931 г. название посёлка Любытино Любытинского района.

Новосибирская область

 Белое — село в Карасукском районе.

Орловская область
 Белое — село, Должанский район.
 Белое — село, Колпнянский район.
 Белое — село, Орловский район.

Псковская область
 Белое — село, Невельский район.
 Белое — село, Островский район.
 Белое — село, Пустошкинский район.

Рязанская область
 Белое — деревня, Клепиковский район.

Саха Якутия
 Белое — село, Олёкминский район.

Сахалинская область
 Белое — село, Тымовский городской округ.

Смоленская область
 Белое — село, Починковский район.
 Белое — село, Рославльский район.

Тверская область

 Белое — село, Бежецкий район.
 Белое — село, Вышневолоцкий район.
 Белое — село, Кимрский район.

Тульская область
 Белое — село, Суворовский район.

Ярославская область
 Белое — село, Первомайский район.
 Белое — село, Пошехонский район.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Белое — село, включённое в состав Симферополя в 1977 году.

Украина 
 Белое — посёлок в Лутугинском районе Луганской области.
 Белое — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Белое — посёлок в Килийском районе Одесской области.
 Белое — село в Владимирецком районе Ровненской области.
 Белое — село в Дубровицком районе Ровненской области.
 Белое — село в Купянском районе Харьковской области.

Озёра

Белоруссия 
Брестская область
 Белое — озеро в Берёзовском районе.
 Белое — озеро в Брестском районе.
 Белое — озеро в Дрогичинском районе.
 Белое — озеро в Лунинецком районе.

Витебская область
 Белое — озеро в Бешенковичском районе, в бассейне Черногостницы.
 Белое — озеро в Бешенковичском районе, в бассейне Западной Двины.
 Белое — озеро в Браславском районе, в бассейне Дисны.
 Белое — озеро в Браславском районе, в бассейне Друйки.
 Белое — озеро в Верхнедвинском районе, в бассейне Свольны.
 Белое — озеро в Верхнедвинском районе, в бассейне Росицы.
 Белое — озеро в Глубокском районе, в бассейне Аржаницы.
 Белое — озеро в Глубокском районе, в бассейне Добрыловки.
 Белое — озеро в Глубокском районе, в бассейне Свилицы.
 Белое — озеро у деревни Хролы Псуевского сельсовета Глубокского района, в бассейне Шоши.
 Белое — озеро у деревни Бобруйщина Псуевского сельсовета Глубокского района, в бассейне Шоши.
 Белое — озеро в Городокском районе, в бассейне Оболи.
 Белое — озеро в Езерищенском сельсовете Городокского района, в бассейне Оболи.
 Белое — озеро в Городокском районе, в бассейне Чернеца.
 Белое — озеро в Городокском районе, в бассейне Черницы.
 Белое — озеро в Миорском районе, в бассейне Волты.
 Белое — озеро в Оршанском районе, в бассейне Оршицы.
 Белое — озеро в Полоцком районе, в бассейне Дриссы.
 Белое — озеро в Полоцком районе, в бассейне Дохнарки.
 Белое — озеро в Полоцком районе, в бассейне Начи.
 Белое — озеро в Полоцком районе, в бассейне Туровлянки.
 Белое — озеро в Поставском районе, в бассейне Голбицы.
 Белое — озеро в Поставском районе, в бассейне Лучайки.
 Белое — озеро в Краснопольском сельсовете Россонского района, в бассейне Дриссы.
 Белое — озеро в Янковичском сельсовете Россонского района, в бассейне Дриссы.
 Белое — озеро в Россонском районе, в бассейне Нещерды.
 Белое — озеро в Россонском районе, в бассейне Нищи.
 Белое — озеро у деревни Доброплёсы Освейского сельсовета Россонского района, в бассейне Свольны.
 Белое — озеро у деревни Изубрица Освейского сельсовета Россонского района, в бассейне Свольны.
 Белое — озеро в Ушачском районе, в бассейне Западной Двины.
 Белое — озеро в Ушачском районе, в бассейне Ушачи.
 Белое — озеро в Чашникском районе, в бассейне Свечанки.
 Белое — озеро в Шумилинском районе, в бассейне Оболи.
 Белое — озеро в Шумилинском районе, в бассейне Шевинки.

Гомельская область
 Белое — озеро в Житковичском районе.

Гродненская область
 Белое — озеро в Гродненском районе.
 Белое — озеро в Островецком районе.

Минская область
 Белое — озеро в Мядельском районе.

Казахстан 
 Костанайская область
 Белое — озеро в Карабалыкском районе.

Северо-Казахстанская область
 Белое — озеро в Мамлютском районе.
 Белое — озеро в Кызылжарском районе.

Россия 
Алтай
 Белое — озеро в Кош-Агачском районе. 49.182456/87.420672

 Алтайский край
 Белое — озеро в Курьинском районе.
 Белое — озеро в Волчихинском районе. 51.815039/80.361005

Архангельская область
 Белое — озеро, Мезенский район. 66.382417/42.363463
 Белое — озеро, Онежский район. 64.174514/39.182301
 Белое — озеро, Плесецкий район. 62.584205/40.434896
 Белое — озеро, Плесецкий район. 62.617894/38.648060
 Белое — озеро, Плесецкий район. 62.563765/38.606947
 Белое — озеро, городской округ Северодвинск. 64.480043/39.926229
 Белое — озеро, городской округ Северодвинск. 64.307709/39.963609

Башкортостан
 Белое — озеро в Гафурийском районе.

Бурятия
 Белое — озеро в Иволгинском районе.
 Белое — озеро в Кижингском районе. 51.808855/109.990905

Вологодская область
 Белое — озеро в Бабаевском районе. 59.379069/35.627086
 Белое — озеро в Белозерском районе. 59.867383/36.827178
 Белое — озеро в Вытегорском районе.
 Белое — озеро в Вытегорском районе. 60.790019/37.598819
 Белое — озеро в Кадуйском районе. 59.606440/36.801280

Воронежская область
 Белое — озеро в Лискинском районе 51.093022/39.198979.

Камчатский край
 Белое — озеро в Пенжинском районе. 63.268325/167.766856
 Белое — озеро в Усть-Камчатском районе. 56.445572/160.263371

Карелия
 Белое — озеро в Калевальском районе.
 Белое — озеро в Лоухском районе.

Кировская область
 Белое — озеро в Кировской области. 60.024267/53.296615

Коми
 Белое — озеро в Верхнетоемском районе. 62.183826/44.533076
 Белое — озеро в Виноградовском районе. 63.144266/42.462504
 Белое — озеро в Княжпогостском районе. 62.982924/52.426725
 Белое — озеро в Холмогорском районе. 64.001781/42.039149
 Белое — озеро в Холмогорском районе. 63.946011/41.575928
 Белое — озеро в Холмогорском районе. 63.959656/41.095188

Красноярский край
 Белое — озеро в Шарыповском районе. 55.594215/89.556706
 Белое — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе. 73.669801/91.539428
 Белое — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе. 72.325877/90.287295
 Белое — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе. 75.945458/101.833068

Курганская область
 Белое — озеро в Белозерском районе. 55.701684/65.541719
 Белое — озеро в Далматовском районе. 56.427255/63.451540
 Белое — озеро в Сафкулеевском и Щучанском районах. 55.035637/62.830286
 Белое — озеро в Юргамышском районе. 55.420096/64.407832

Ленинградская область
 Белое — озеро в Бокситогорском районе. 59.822421/35.116401
 Белое — озеро в Бокситогорском районе. 59.673977/34.744302
 Белое — озеро в Кингисеппском районе.
 Белое — озеро в Лужском районе. 58.804417/30.476334
 Белое — озеро в Лужском районе. 58.914805/28.849350
 Белое — озеро в Тихвинском районе. 59.841338/33.009518

Москва
 Белое — озеро в Москве. 55.720165/37.852443

Московская область
 Белое — озеро в Шатурском районе, у города Шатуры.
 Белое — озеро в Шатурском районе, у деревни Дубасово.
 Белое — озеро в Шатурском районе, у села Власово.

Мурманская область
 Белое — озеро в Кандалакшском районе. 67.145155/33.023094
 Белое — озеро в Терском районе. 66.989236/33.292418

Ненецкий автономный округ
 Белое — озеро в Ненецком автономном округе. 67.185000/50.375249

Новгородская область
 Белое — озеро в Боровичском районе. 58.589670/34.315024
 Белое — озеро в Мошенском районе. 58.554981/34.434174
 Белое — озеро в Пестовском районе. 58.575461/35.209290
 Белое — озеро в Хвойнинском районе 59.042407/34.414311

Новосибирская область
 Белое — озеро в Баганском районе. 53.719997/77.182524
 Белое — озеро в Барабинском районе. 55.177907/77.566364
 Белое — озеро в Барабинском районе. 55.066097/78.811208
 Белое — озеро в Колыванском районе. 55.241649/82.605695
 Белое — озеро в Чулымском районе. 55.718859/81.912517

Пермский край
 Белое — озеро в Пермском крае. 58.956527/56.352068

Псковская область
 Белое — озеро в Гдовском районе. 58.406395/27.868232
 Белое — озеро в Лобковской волости Невельского района.
 Белое — озеро в Туричинской волости Невельского района.
 Белое — озеро в Лядской волости Плюсского района.
 Белое — озеро в Порховском районе.
 Белое — озеро в Алольской волости Пустошкинского района.
 Белое — озеро в Гультяевской волости Пустошкинского района.
 Белое — озеро в Бояриновской волости Себежского района.
 Белое — озеро в Лавровской волости Себежского района.
 Белое — озеро в Мостищенской волости Себежского района.

Рязанская область
 Белое — озеро в Клепиковском районе, находится севернее озера Великого.
 Белое — озеро в Клепиковском районе, находится южнее озера Великого.
 Белое — озеро в Касимовском районе.

Саратовская область
 Белое — озеро в Лысогорском районе. 51.259518/45.014652

Свердловская область
 Белое — озеро в Артёмовском районе

Ставропольский край
 Белое — озеро в Апанасенковском районе. 45.906172/43.888124

Тверская область
 Белое — озеро, Осташковский городской округ.
 Белое — озеро, Рамешковский район.
Белое — озеро, Торопецкий район.
 Белое — озеро, Удомельский район. 57.921376/35.280035
 Белое — озеро, Удомельский район. 58.057450/35.137029

Тува
 Белое — озеро в Пий-Хемском кожууне. 52.074118/93.706024

Тюменская область
 Белое — озеро в Тобольском районе. 58.026529/67.738079
 Белое — озеро в Ярковском районе. 57.629370/66.698974

Ульяновская область
 Белое — озеро в Ульяновской области. 53.020869/46.990870

Ханты-Мансийский автономный округ
 Белое — озеро, Нижневартовский район. 61.173900/76.787604

Челябинская область
 Белое — озеро в Кыштымском городском округе.
 Белое — озеро в Варненском районе. 53.288925/61.220609

Якутия
 Белое — озеро в Намском улусе. 63.363284/128.993568
 Белое — озеро в Якутске. 62.089339/129.732548

Украина 
 Белое — озеро в Беляевском районе Одесской области.
 Белое — озеро во Владимирецком районе Ровенской области.
 Белое — озеро в Корабельном и Белозёрском районах Херсонской области.
 Белое — озеро в селе Черкасский Бишкин Харьковской области.

Другие объекты 
 Белое — гидрологический заказник республиканского значения в Белоруссии.

См. также 
 Белое вино
 Белое движение
 Белое дело
 Белое озеро
 Белый
 Белая
 Белые
 Большое Белое
 Малое Белое
 Беленькое
 Верхнебелое
 Среднебелое
 Белае